Oktini su podgurpa alkina. Postoji nekoliko izomernih jedinjenja sa formulom C8H14.

 1-Oktin
 2-Oktin
 3-Oktin
 4-Oktin

Алкини